Alan Jay Lerner (1918-1986), scénariste et producteur américain ;
 Avi Lerner (1947-), producteur de cinéma israélien ;
 Ben Lerner (1979-), poète et romancier américain ;
 Frédéric Lerner (1972-), chanteur français ;
 Gerda Lerner (1920-2013), historienne américaine ;
 Irving Lerner (1909-1976), réalisateur américain ;
 Jacques Lerner (1885-1955), acteur français d'origine ukrainienne ;
 Jaime Lerner (1937-2021), architecte, un urbaniste et homme politique brésilien ;
 Ken Lerner (1955-), acteur américain ;
 
 Murray Lerner (1926/1927-2017), producteur, scénariste et réalisateur américain ;
 Samuel Lerner (1903-1989), compositeur de musiques de films et scénariste américain ;
 Sandra Lerner (1955-), informaticienne et cofondatrice de Cisco Systems ;
 Theodor Lerner (1866-1931), journaliste et explorateur polaire allemand ;
 Yehuda Lerner (1926-), prisonnier juif du camp d'extermination allemand de Sobibor qui a pris part au soulèvement du camp ;

personnage fictif
 Jodi Lerner, personnage de la série télévisée américaine The L Word.

Autre 
Lerner, en économie, peut aussi faire référence à la condition de Marshall-Lerner ou théorème des élasticités critiques.

Patronyme anglais
Patronyme juif